Vrede van Sint-Petersburg (1723), tussen Rusland en Perzië
 Vrede van Sint-Petersburg (1762)
 Verdrag van Sint-Petersburg (1805)
 Verdrag van Sint-Petersburg (1812)
 Verdrag van Sint-Petersburg (1825)
 Verdrag van Sint-Petersburg (1834)
 Verklaring van Sint-Petersburg (1868)
 Verdrag van Sint-Petersburg (1875)
 Verdrag van Sint-Petersburg (1881), een overeenkomst tussen Rusland en China over de bestuurlijke situatie van de Ili-vallei
 Verdrag van Sint-Petersburg (1907) (Engels-Russische Entente)